Pleasant Grove (Alabama)
Pleasant Grove (Ohio)
Pleasant Grove (Utah)
Ou ainda:
Pleasant Groves (Alabama)

Desambiguações de topônimos